Карлама́н () — река в России, протекает по Гафурийскому району Башкортостана. Правый приток реки Зиган. Длина — 13 км. На реке находится деревня Игенчеляр. Имеет два левых притока, — ручьи Карамалка и Медвежий.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Стерлитамак до водомерного поста села Охлебино без реки Сим, речной подбассейн реки — Белая, речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200712111100018586.

Примечания 

Притоки Зигана
Реки Гафурийского района